

Серкел — місто, штат Монтана
 Серкел — переписна місцевість, штат Аляска

Див. також 
 Серкл